Пале́та может означать:
 Палета — упакованная складская единица, образованная поддоном для перевозки грузов, и расположенным на нём товаром.
 Палета (в металлургии) — обжиговая тележка для производства окатышей и агломерата.
 Палета (блюдо) — испанский национальный деликатес, сыровяленый свиной окорок (аналог хамона, но из передних ног).

Примечания